Achille ist
 eine Form des Vornamens Achilles (Vorname)

Achille ist der Familienname von
 Gaston Achille, französischer Fechter
 Georges Achille-Fould (1868–1951), französische Malerin

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Achille (Oklahoma), Bryan County
 Town of Achille, Civil district im Bryant County, Oklahoma
Siehe auch:
 HMS Achille